So Big (1924), filme com Colleen Moore
 So Big (1932), filme com Barbara Stanwyck
 So Big (1953), filme com Jane Wyman

Desambiguações de cinema